Kjøbenhavns Boldklub of kortweg KB is een Deense sportclub uit de hoofdstad Kopenhagen met sportafdelingen in het voetbal, tennis en cricket.

Geschiedenis 
De club werd op 26 april 1876 als sportvereniging opgericht, 2,5 jaar later volgde een voetbalafdeling. 
Op 24 oktober 1878 start KB met een voetbalafdeling, nadat alle spelers van 'Football Club' overstappen naar KB.  Het duurt echter tot 7 september 1879 duren eer er een effectieve show-wedstrijd gespeeld wordt op de Eremitagen in Klampenborg.
Daarmee is de club een van de oudste op de wereld, op de teams uit Verenigd Koninkrijk na. Op het Europese vasteland is de club samen met het Zwitserse FC St. Gallen de oudste nog bestaande club.

KB was erg succesvol in de beginjaren en haalde regelmatig een titel. KB is de recordhouder in Denemarken wat het aantal titels betreft. De vijftiende en laatste titel werd in 1980 behaald. Tien jaar later degradeerde de club uit de hoogste klasse en twee jaar later fuseerde (het eerste elftal van) de club met (het eerste elftal van) Boldklubben 1903 en werd een nieuwe Deense club opgericht, FC Kopenhagen, die meteen kampioen werd. De lagere elftallen van KB bleven spelen onder de naam KB.

Erelijst 
Deens landskampioenschap (15x) 
 1913, 1914, 1917, 1918, 1922, 1925, 1932, 1940, 1948, 1949, 1950, 1953, 1968, 1974, 1980
Beker van Denemarken (1x)
 1969
Tweede klasse (4x)
 1952, 1983, 1985, 1989

Eindklasseringen

KB in Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Kjøbenhavns Boldklub

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Denemarken
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van Kjøbenhavns Boldklub uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Valdemar Laursen is degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Kjøbenhavns Boldklub in totaal 44 keer uit voor het Deense nationale elftal.

Externe links 
 Officiële website

Deense voetbalclub
Sportclub in Kopenhagen
Deense omnisportvereniging